Арапахо има више значења:
 Арапахо (племе), индијанско племе
 Округ Арапахо (Колорадо)
 Арапахо (Вајоминг)
 Арапахо (Небраска)
 Арапахо (Северна Каролина)